Bundesministerium für Verkehr steht für

 Bundesministerium für Verkehr (1949–1998) in Deutschland, heute Bundesministerium für Digitales und Verkehr
 Bundesministerium für Verkehr (1945–1949 und 1970–1984) in Österreich, heute Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie